Никола Тьянгай (, род. 13 сентября 1956) — юрист и политик Центральноафриканской Республики, глава партии Республиканская конвенция за социальный прогресс. 17 января 2013 года назначен премьер-министром страны, сменив на этом посту Фостен-Арканжа Туадера.

Был выбран на этот пост оппозицией, в результате договорённостей между президентом Франсуа Бозизе и повстанцами. Назначением Тьянгая завершился вооружённый конфликт в ЦАР, продолжавшийся около месяца.

Примечания

Ссылки 
 Новым премьер-министром ЦАР стал представитель оппозиции

Премьер-министры Центральноафриканской Республики
Премьер-министры, вступившие в должность в 2013 году